Zoravor, Zoravar, Sorawor oder Sorawar (, „stark“ bzw. Զորավար, „Kommandant“) steht für:
 Sorawar-Kirche in Jerewan aus dem Jahre 1694
 Zoravar, Rundkirche in Armenien aus dem 7. Jahrhundert
 Zoravar Andranik, Andranik Toros Ozanian, armenischer General (1865–1927)